est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide heptafluorobutyrique, numéro CAS 
 acide perfluoroisobutyrique, numéro CAS 
 AGN-PC-005KET ou 4,4,5,5-tétrafluoro-2-(trifluorométhyl)-1,3-dioxolane, numéro CAS 
 AGN-PC-02JH9E ou 2,2,4,4-tétrafluoro-5-(trifluorométhyl)-1,3-dioxolane, numéro CAS 
 heptafluoro-[1,4]dioxane ou AGN-PC-0NJQW5, numéro CAS 
 AGN-PC-0034KV ou 2,2,2-trifluoroacétate de 1,2,2,2-tétrafluoroéthyle, numéro CAS